Phage est un personnage fictif, un super-vilain dans les comics books de Spider-Man. Il apparaît pour la première fois dans Venom: Léthal Protector #4. Le personnage est créé par David Michelinie et Ron Lim. Il est l'un des six "enfants" symbiote de Venom. Il est principalement brun clair et a les deux yeux connectés.

Biographie fictive 
Carl Mach est un mercenaire qui travaille pour une société sinistre appelé «Life Foundation». Retombées de la guerre froide et a cherché à offrir une vie confortable à leurs clients fortunés, après l'holocauste nucléaire imminent. La fondation a expérimenter la vie avec le symbiote Venom dans l'espoir de développer le maintien de la paix surhumaine.. Carl est l'un des 5 hommes et femmes qui sont choisis comme hôtes pour les pontes forcé de Venom. 

Dans le scénario Venom: Lethal Protector, Phage et ses frères et sœurs sont vaincus par Venom et Spider-Man. Son symbiote est vieilli artificiellement à la poussière et son corps est pris dans une explosion massive. La mini-série Venom: Separation Anxiety révèle que Phage et les symbiotes d'autres avaient survécu grâce aux efforts déployés par la Life Foundation. Ils se battent avec Eddie Brock, sorti de prison et le kidnappe dans un ultime effort pour communiquer avec leurs étranges "autres". Dans le numéro 4, Scream tue Phage avec un couteau sonore, estimant que les symbiotes et tout hôte qui entre eux sont mauvais. Symbiote Phage survit, et il est emprisonné et expérimenté sur La Chapelle en collaboration avec ses frères et sœurs (à l'exception de Carnage et de Scream). Les symbiotes finissent par fusionner, et le lien avec un homme connu sous le nom Scott Washington pour former  Hybrid.

Après avoir fusionné avec un chien, il reprend sa forme originale en infectant une famille dysfonctionnelle.
Lors de l’invasion de la Terre par Knull et ses symbiotes, cet adepte du Dieu noir combat  Scream qui finira par le détruire.

Apparitions dans d'autres médias

Jeux vidéo 
 Spider-Man and Venom: Separation Anxiety

Notes et références 

Ennemi de Spider-Man
Personnage de comics Marvel possédant une force surhumaine
Criminel de fiction
Personnage de fiction créé en 1993
Mercenaire de fiction